Графиня Варвара Николаевна Головина, урождённая княжна Голицына (1766 — 11 сентября 1821) — фрейлина двора (1783), мемуаристка и художница, любимая племянница И. И. Шувалова, приближённая императрицы Елизаветы Алексеевны; кавалерственная дама ордена Святой Екатерины (1816).

Биография 
Дочь генерал-лейтенанта князя Николая Фёдоровича Голицына  (1728—1780) от его брака с  Прасковьей Ивановной Шуваловой (1737—1802), кроме неё в семье было два сына: Фёдор (1751—1827) и Иван (1759—1777). Принадлежала к двум старинным русским родам. От Шуваловых унаследовала склонность к литературе и искусству. Детство провела в имение Петровском Московской губернии, в обществе матери, женщины с мягким, добрым, хотя и нерешительным характером, любившей искусство и умевшей ценить образование. 

В 1777 году Варвара Николаевна с родителями переехала в Петербург. После смерти отца она с матерью поселилась в доме дяди, И. И. Шувалова, на углу Невского проспекта и Малой Садовой. Увлекалась рисованием и музыкой. Уроки литературного слога ей давал дядя. Она участвовала в концертах в Царском Селе и Зимнем дворце, где исполняла романсы собственного сочинения и вызывала восторги. Уже в 1783 году сделалась фрейлиной и пользовалась неизменной благосклонностью Екатерины II. Сообщая придворные новости, Е. Р. Полянская писала своему брату из Петербурга в августе 1783 года:

Замужество 
 
При дворе Варвара Николаевна познакомилась с красивым графом Николаем Николаевичем Головиным (1756—1821), правнуком генералиссимуса, фельдмаршала графа Ф. А. Головина. Молодые люди понравились друг другу, но княгиня Голицына воспротивилась немедленному браку, находя его преждевременным. Головин отправился на четыре года в заграничное путешествие, долгое время находился в Париже, но знакомства и связи, заключённые там, не имели ничего общего ни с литературой, ни с искусством. Во Франции Головин имел связь со знаменитой «Амазонкой свободы» Теруань де Мерикур и сумел обзавестись внебрачным сыном (фамилия Ловин) и дочерью (была выдана замуж за де Ри-виера Гессенского, посланника в Петербурге), о них впоследствии пришлось заботиться Варваре Николаевне.

По возвращении из путешествия графа Головина Варвара Николаевна 4 октября 1786 года вышла за него замуж. Свадьба была отпразднована в Зимнем дворце, императрица лично надевала на невесту бриллианты. Супруги производили впечатление счастливой пары. Граф Головин вызывал противоречивую оценку современников, большей частью недоброжелательную. Будучи в 34 года полковником, он не испытывал склонности ни к воинской, ни к гражданской службе, но отличался всегда строгой честностью. В действительности, он был пустой фат и мот, и не сумел сделать жену счастливой. По словам А. Чарторыйского, дом графини Головиной отличался от других домов в Петербурге. Здесь не было ежедневных вечеров, а было небольшое избранное общество. Хозяйка дома остроумная, чувствительная, восторженная, обладала талантами и любовью к изящным искусствам». Из-за её резвости и насмешливости она получила в обществе прозвание «маленький драгунчик». Художница Мари Виже-Лебрён отмечала, что графиня Головина :
После смерти императрицы Екатерины II Головина потеряла расположение Марии Фёдоровны, которую искренне любила и уважала. В 1796 году граф Головин был назначен гофмейстером придворного штата великого князя Александра Павловича (будущего Александра I), его жена Елизавета Алексеевна горячо привязалась к Головиной и последняя на всю жизнь осталась её другом, хотя придворные интриги позже их разлучили. 

В это же время графиня Головина сблизилась с французской эмигранткой принцессой де-Тарант и под её влиянием перешла в католичество. В 1802 году де-Тарант по семейным делам уехала во Францию. Через несколько месяцев графиня Головина вместе с семьёй последовала за ней. В Париже они были приняты в высшем обществе Сен-Жерменского поместья, но начало наполеоновских войн вынудило их вернуться в Россию. Обладая скудными средствами, де-Тарант приняла предложение Головиной и поселилась в её доме. Две подруги были неразлучны до самой смерти принцессы в 1814 году.

Благодаря хлопотам мужа, 9 апреля 1816 года графиня Головина была пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (малого креста), а её младшая дочь во фрейлины. В 1818 году по состоянию здоровья она совершила свою вторую поездку во Францию. Вернувшись ненадолго в Россию, в 1820 году она вновь отправилась туда. 
Умерла от рака груди в Париже и была похоронена на кладбище Пер-Лашез. В своих мемуарах, созданных под руководством императрицы Елизаветы, описала придворную жизнь при Екатерине II и Павле.

Сочинения 
 Записки графини Варвары Николаевны Головиной.  — СПб., 1900. — 286 с.

Дети 
В браке Варвара Николаевна имела четырёх детей:
 Николай (20.06.1787—21.06.1787), крещен 20 июня 1787 года в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Сенной при восприемстве князя П. А. Голицына и А. О. Бобрищевой-Пушкиной. «В двадцать лет я пережила ужасные роды, — вспоминала Головина, — на восьмом месяце беременности тяжелая корь едва не свела меня в могилу. Мое нездоровье отозвалось и на ребенке. Я смертельно страдала. Пришлось прибегнуть к инструментам. Я терпеливо вынесла эту жестокую операцию. Ребенок умер через сутки, но я узнала об этом лишь спустя три недели. Я быстро поправилась, но тяжелое душевное настроение оставалось у меня долгое время».
 Прасковья (1790—1869), автор «Воспоминаний», перешла в католичество, с 1819 года жена графа Яна  Фредро (1784—1845).
 Софья (14.10.1792—1793), крещена 16 октября 1792 года в церкви Успения на Сенной при восприемстве И. И. Шувалова и сестры Прасковьи; прожила всего пять месяцев.
 Елизавета (1795—1867), фрейлина, перешла в католичество, была замужем за дипломатом Л. С. Потоцким (1789—1850).

Примечания

Литература 
 Русский Биографический словарь 
 

Варвара Николаевна
Варвара
Мемуаристы Российской империи
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Российские католики
Умершие от рака молочной железы